Wolvenberg (helling), een helling in de Belgische gemeente Oudenaarde
Wolvenberg (heuvel), een heuvel in de Belgische gemeente Oudenaarde
Wolvenberg (natuurreservaat), een natuurreservaat in Antwerpen
Wolvenberg (Ukkel), een buurt in de Belgische gemeente Ukkel